Михаил Всеволодович Святой — великий князь черниговский, убит в Орде в 1246 году.
 Михаил Дмитриевич (князь черниговский) — великий князь черниговский конца XIII—начала XIV вв., известен только по синодикам.
 Михаил Александрович (князь черниговский) — великий князь черниговский XIV в, известен только по синодикам. Отец Романа брянского и черниговского (1401†).